

Населені пункти та їхні частини
 Олдакі — село в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Олдакі — село в гміні Ґзи Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Олдакі — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства
 Олдакі — частина села Кури в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки